Поліморфізм (грець. «багатоформовість»):

 Поліморфізм (біологія)
Поліморфізм (хімія, мінералогія)
 Однонуклеотидний поліморфізм — точкові, однонуклеотидні відмінності алелів в популяції.
 Поліморфізм комп'ютерних вірусів
 Поліморфізм (програмування)